Il singolare dell'Internationaler Apano Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Leonardo Mayer ha battuto in finale Thomas Schoorel 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Thomas Schoorel (finale)
 Björn Phau (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)

  Martin Kližan (quarti di finale)
  Simon Greul (secondo turno)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)
  Julian Reister (ritiro causa di un infortunio al ginocchio)
  Nikola Ćirić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Internationaler Apano Cup 2011